Десант повітряний
 Десант морський
 Десант танковий
 «Десант» — українська торговельна марка пива